

История

Статус турнира 
Олимпийские игры 1968 года проводились поздней осенью, в середине октября, когда в высокогорном субтропическом Мехико кончался сезон дождей. Между отборочным турниром в сборную США, который традиционно проводится в июне, и стартами Олимпиады возникал разрыв около четырёх месяцев, что не позволяло обеспечить эффективный отбор участников, находящихся накануне главного старта года в пике своей спортивной формы. Чтобы решить эту проблему, было решено провести отборочный турнир в два этапа. Первый этап (полуфинальный отборочный турнир) прошёл в Лос-Анджелесе 29-30 июня и отличался неопределённым статусом, плохой организацией, конфликтами между спортсменами, спортивным руководством и прессой. Как следствие, результаты соревнований оказались невысокими. Основной отборочный турнир прошёл в Эхо-Саммит 6—16 сентября в условиях, максимально приближённых к высокогорному Мехико. Эти соревнования давали окончательную олимпийскую путёвку и отличались напряжённой борьбой и результатами мирового уровня.

Ход соревнований 
Мировой рекорд по ручному секундомеру накануне соревнований был равен 9,9 с и принадлежал Джиму Хайнсу, который показал этот результат в полуфинале на чемпионате США в Сакраменто 20 июня 1968 года. Занявший в забеге второе место Ронни Рей Смит зафиксировал такой же результат (электронный секундомер показал соответственно 10,03 и 10,14 с). В следующем полуфинале этот мировой рекорд повторил ещё один участник — Чарльз Грин (электронное время 10,10 с). В историю лёгкой атлетики это событие вошло под названием «Вечер скорости».

Основными претендентами на победу в турнире и олимпийские путёвки были Джим Хайнс и Чарльз Грин, острое соперничество между которыми в течение трёх лет было главной пружиной американского короткого спринта.

Несмотря на то, что количество участников в беге на 100 метров было невелико (11 спортсменов), что предполагало двухкруговой турнир по схеме «полуфиналы—финал», проводились два дополнительных круга (забеги и четвертьфиналы), чтобы максимально приблизить регламент соревнований к ожидаемому регламенту Олимпийских игр в Мехико. Отбор в первых двух кругах фактически отсутствовал, отсеивались только те, кто по каким-то причинам не смог закончить дистанцию или принять участие в следующем круге. В полуфинале оказались 10 из 11 спортсменов, участвовавших в забегах 1-го круга, после чего прошёл обычный двухкруговой турнир, принятый на чемпионатах США.

Во время финала высокогорье преподнесло неприятный сюрприз — температура упала до весьма нетипичной для Калифорнии отметки 17 °С. Быстрее всех стартовал Мел Пендер, следом бежал Смит, а за ним с небольшим отставанием — Грин. Хайнс разогнался ко второй половине дистанции, на отметке 60 метров догнал Пендера и финишировал первым с результатом 10,0 с (электронный результат 10,11 с). Грин, известный своим быстрым финишем, в середине дистанции был пятым, но на отметке 80 метров сравнялся с Пендером и Смитом, и на последних 20 метрах обошёл их более чем на полметра, финишировав вторым с результатом 10,1 (10,15 с). Третьим был Пендер (10,20 с), Смит финишировал четвёртым (10,22 с), выиграв всего 0,01 секунды у Глоссона в борьбе за место в эстафетной команде.

Дальнейшие события 
Одна из величайших дуэлей в истории лёгкой атлетики между Джимом Хайнсом и Чарльзом Грином продолжалась три года. За это время соперники 15 раз встречались в турнирах различного уровня. Счёт побед и поражений оказался 11:4 в пользу Грина. Однако Хайнс выиграл главный из пятнадцати турниров — Олимпийские игры в Мехико, на которых впервые в истории бега на 100 метров показал результат лучше 10 секунд по электронному секундомеру (9,95 с). Благодаря этому он вошёл в историю как величайший спринтер 1960-х годов.

Грин, заметно сбавивший скорость после 60 метров из-за травмы бедра, финишировал в Мехико третьим с результатом 10,07 с. Затем оба завоевали золотые медали в эстафете 4×100 м.

Результаты очных встреч Чарльза Грина и Джима Хайнса

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Эхо-Саммит, 10.09.1968, 18:00

Ветер 0,0 м/с.

Предварительные забеги 
Эхо-Саммит, 09.09.1968, 10:00

В четвертьфинал выходят все, выполнившие квалификационный норматив 10,5 с, либо четверо лучших в каждом забеге плюс один лучший по времени среди оставшихся.

Четвертьфиналы 
Эхо-Саммит, 09.09.1968, 16:30

В полуфинал выходят выполнившие норматив 10,4 либо четверо лучших из каждого забега плюс лучший по времени из оставшихся.

Полуфиналы 
Эхо-Саммит, 10.09.1968, 16:00

В финал выходят четверо лучших из каждого забега.

Финал 
Эхо-Саммит, 10.09.1968, 18:00

Ветер 0,0 м/с.

Примечания 

бег на 100 метров (мужчины)